KOC steht für:
 Knights of Columbus, weltweit eine der größten römisch-katholischen Laienvereinigungen, siehe Kolumbusritter
 Korean Olympic Committee
 Koç Holding, türkisches Unternehmen
 Kuwait Oil Company, die staatliche Erdölgesellschaft Kuwaits
 Flughafen Koumac in Neukaledonien (IATA-Code)

Koc oder Koç ist der Familienname folgender Personen:
 Marcelo Koc (1918–2006), argentinischer Komponist
 Mazlum Koc (* 1989), deutscher Politiker (Die Linke)
 Koç, türkischer Personenname (mit Namensträgern)

koc steht für:
 Kpati (ISO-639-3-Code), eine der ausgestorbenen Graslandsprachen in Taraba, Nigeria

KOC steht für:
 Adsorptionskoeffizient

KOC